Открытый чемпионат Лиона по теннису 2019 () — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Лионе (Франция) на открытых грунтовых кортах. Это второй розыгрыш приза. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 20 по 26 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 13 Мая 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Ришар Гаске
  Денис Шаповалов 
  Корентен Муте

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
 *  Жо-Вильфрид Тсонга

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Максим Жанвье
  Янник Синнер
  Иржи Весёлый
  Стивен Диез

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 

Лион
Теннис
Май 2019 года